Nikola Ivanović (svećenik)
Nikola Ivanović (košarkaš)